Andrea Accornero (n. 1966) – collezionista d'arte italiano
 Guido Accornero (n. 1931) – imprenditore italiano, fondatore della Fiera internazionale del libro.
 Roberto Accornero (n. 1957) – attore, comico e doppiatore italiano
 Vittorio Accornero de Testa (1896-1982) – illustratore, pittore, scenografo costumista e scrittore italiano